Plusieurs basiliques de l'Église catholique ont été appelées basilique des Saints-Apôtres en raison de leur dédicace aux Douze Apôtres :
 la basilique des Saints-Apôtres de Cologne en Allemagne ;
 la basilique des Saints-Apôtres de Rome en Italie.

Voir aussi 
 

~
Apôtres